Фамилија Моралес има више значења:

 Фамилија Моралес, Ел 85 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Моралес, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Моралес, Колонија Леона Викарио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Моралес, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Моралес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику